Die League of Wales 1995/96 war die vierte Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 19. August 1995 und endete am 6. Mai 1996. Meister wurde Barry Town FC.

Modus 
21 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Jedes Team bestritt dabei 40 Saisonspiele. Die beiden letzten Vereine stiegen ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)

Einzelnachweise 

1995
Fußballsaison 1995/96